Međunarodna Kuća slavnih vodenih športova (eng. International Swimming Hall of Fame, kratica ISHOF) je muzejska kuća na obali Atlantskog oceana u Fort Lauderdaleu u saveznoj državi Floridi u SAD-u.

To je Dvorana slavnih posvećena promicanju vodenih športova i davanju vječnog spomena dosezima i doprinosima osobâ koje su se istakle u idućih pet grana vodenih športova: plivanje, vaterpolo, skokovi u vodu, sinkronizirano plivanje i plivanje u otvorenim vodama, čija je grana i daljinsko plivanje.

Otvorena je 1965.

ISHOF uvodi svake godine nekoliko izabranih osoba.

Izvori 
International Swimming Hall of Fame
ISHOF  Treneri
ISHOF  Vaterpolisti
Večernji  Emotivni trenutak za Pericu Bukića i njegovu obitelj
Večernji  Rudić uveo Pericu Bukića u vaterpolsku Kuću slavnih
Netstudio Čestitka HOO-a Perici Bukiću

Plivanje
Vaterpolo
Muzeji u SAD-u
Skokovi u vodu